Falshöft steht für:
 Falshöft, Ort in Schleswig-Holstein, siehe Nieby
 Leuchtturm Falshöft
 Falshöft (1965), Küstenboot der Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein
 Falshöft (2008), Küstenboot der Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein